Деньщико́в — русская фамилия. Известные носители:

 Деньщиков, Дмитрий Константинович (более известный как 5 Плюх, р. 1983) — российский рэпер.
 Деньщиков, Пётр Иосифович (1918—1980) — Герой Социалистического Труда.